Нурмагамбетова — женская форма казахской фамилии .

Известные носители   Нурмагамбетова, Сулушаш Кулжабайкызы (род. 1951) — казахская певица, заслуженная артистка Казахстана (1998).
 Нурмагамбетова, Айжан Кабдуалиевна (род. 1956) — казахская певица, заслуженная артистка Казахстана (1995).